Rebut ist der Familienname folgender Personen:

 Paul-Henri Rebut (* 1936), französischer Plasmaphysiker
 Pierre Rebut (1827–1898), französischer Kakteengärtner